Туровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Орловская область
 Туровское сельское поселение — входит в Болховский район

Рязанская область
 Туровское сельское поселение — входило в Ряжский район